Sabine megye (Louisiana)
Sabine megye (Texas)